Тола:
 Тола (досл. «червь»; слав. Фола) — два библейских персонажа:
 Тола () — один из судей еврейского народа из колена Иссахарова на протяжении ;
  () — первый сын Иссахара, внук патриарха Иакова.
 Тола — индийская мера веса, приблизительно .
 Тола — устаревшее русское и европейское название монгольской реки Туул.

См. также 
 Тол